La Copa de Noruega del Norte de fútbol fue una competición futbolística que se disputó en el norte de Noruega entre 1929 y 1969. Esta competición fue creada por el hecho de que a los clubes del norte no se les permitió participar en la Copa de Noruega de fútbol hasta 1962. Una vez admitidos, esta competición fue perdiendo importancia hasta que finalizó en 1969.

Lista de campeones 
1929: Narvik/Nor
1930: F.K. Bodø/Glimt (denominado Glimt)
1931: Tromsø I.L. (denominado Tor)
1932: Harstad I.L.
1933: F.K. Bodø/Glimt (denominado Glimt)
1934: F.K. Bodø/Glimt (denominado Glimt)
1935: F.K. Mjølner
1936: I.F. Fløya
1937: Narvik/Nor
1938: Harstad I.L.
1939: F.K. Bodø/Glimt (denominado Glimt)
1940-1945: No se disputó
1946: F.K. Mjølner
1947: F.K. Mjølner
1948: F.K. Mjølner
1949: Tromsø I.L.
1950: Narvik/Nor
1951: F.K. Mjølner
1952: F.K. Bodø/Glimt
1953: Harstad I.L.
1954: Harstad I.L.
1955: Harstad I.L.
1956: Tromsø I.L.
1957: Harstad I.L.
1958: Harstad I.L.
1959: Narvik/Nor
1960: F.K. Mjølner
1961: F.K. Mjølner
1962: Harstad I.L.
1963: F.K. Bodø/Glimt
1964: F.K. Bodø/Glimt
1965: F.K. Mjølner
1966: F.K. Mjølner
1967: F.K. Bodø/Glimt
1968: Harstad I.L.
1969: F.K. Bodø/Glimt

Palmarés 
9: F.K. Bodø/Glimt, Harstad I.L., F.K. Mjølner
4: Narvik/Nor
3: Tromsø I.L.
1: I.F. Fløya

Nota: después de la fusión de 1996, F.K. Mjølner tiene 13 títulos (9 de F.K. Mjølner y 4 de Narvik/Nor).

Véase también 
Liga de Noruega del Norte de fútbol

Enlaces externos 
RSSSF

Campeonatos de fútbol entre clubes de Noruega